Le Nasr Es Senia (en ), plus couramment abrégé en El Nasr ou encore en Es Senia, est un club algérien de football fondé en  et basé à Es Senia dans la banlieue sud d'Oran.

L'équipe évolue au Stade Omar Bahi (ex. Stade Municipal de La Sénia puis Stade Communal d'Es Senia).

Histoire 

Le club est fondé en 1946 à La Sénia (actuellement Es Senia) sous le nom du Club Omnisports Sénia (COS Sénia).

Parcours

Classement en championnat par année 

 1962-63 : D1, CH Ouest Gr.III,  
 1963-64 : D2, PH Ouest,  
 1964-65 : D3,  Ouest,  
 1965-66 : D4,  D Ouest Groupe, 
 1966-67 : D4,  D Ouest Groupe, 
 1967-68 : D4,  D Ouest Groupe, 
 1968-69 : D4,  D Ouest Groupe A, 
 1969-70 : D4,  D Ouest Groupe D, 
 1970-71 : D?,    
 1971-72 : D?, 
 1972-73 : D?, 
 1973-74 : D?,  
 1974-75 : D?,  
 1975-76 : D?, 
 1976-77 : D?,   
 1977-78 : D?, 
 1978-79 : D?, 
 1979-80 : D?, 
 1980-81 : D?, 
 1981-82 : D?, 
 1982-83 : D?, 
 1983-84 : D?, 
 1984-85 : D?, 
 1985-86 : D?,  
 1986-87 : D?, 
 1987-88 : D?,  
 1988-89 : D4, DH Ouest, Groupe B  
 1989-90 : D4, DH Ouest Groupe, 
 1990-91 : D4, DH Ouest Groupe, 
 1991-92 : D4, DH Ouest Groupe, 
 1992-93 : D4, DH Ouest Groupe, 
 1993-94 : D4, DH Ouest Groupe, 
 1994-95 : D4, DH Ouest Groupe, 
 1995-96 : D4, DH Ouest Groupe C, 
 1996-97 : D?, 
 1997-98 : D?, 
 1998-99 : D?, 
 1999-00 : D?, 
 2000-01 : D?, 
 2001-02 : D4, DH Ouest Gr, 
 2002-03 : D4, Régional 2 Oran,  
 2003-04 : D3, Régional 1 Oran,  
 2004-05 : D4, Régional 1 Oran, 
 2005-06 : D?, 
 2006-07 : D?, 
 2007-08 : D?, 
 2008-09 : D?, 
 2009-10 : D?, 
 2010-11 : D4, inter-régions Ouest,  
 2011-12 : D4, inter-régions Ouest,  
 2012-13 : D5, Régional 1 Oran, 
 2013-14 : D?, 
 2014-15 : D?, 
 2015-16 : D?, 
 2016-17 : D5, Régional 1 Oran, 
 2017-18 : D5, Régional 1 Oran, 
 2018-19 : D5, Régional 1 Oran, Champion 
 2019-20 : D4, inter-régions Ouest,  
 2020-21 : D3, Inter-régions Ouest Gr.D1, 
 2021-22 : D3, Inter-régions Ouest,

Parcours du NES en coupe d'Algérie

Anciens joueurs 
Parmi les joueurs emblématiques du clubs :

Références

Club de football à Oran
Club de football fondé en 1946